Weinstein steht für:

 Weinstein, Tartrat (eine chemische Verbindung)
 The Weinstein Company, US-amerikanisches Filmstudio
 Weinstein (Brunsen), ein Gedenkstein im Ortsteil Brunsen von Einbeck in Niedersachsen

Weinstein ist der Familienname folgender Personen:
 Adelbert Weinstein (1916–2003), deutscher Journalist
 Alan Weinstein (* 1943), US-amerikanischer Mathematiker
 Albert Weinstein (1885–1969), deutscher Leichtathlet
 Alexander Weinstein (1897–1979), US-amerikanischer Mathematiker
 Allen Weinstein (1937–2015), US-amerikanischer Historiker
 Andrew J. Weinstein (1850/51–1915), britischer Geistlicher
 Bob Weinstein (* 1954), US-amerikanischer Filmproduzent

 Domenic Weinstein (* 1994), deutscher Radrennfahrer
 Erika Weinstein (* 1950), deutsche Leichtathletin
 Evan Sloan Weinstein (* 1988), US-amerikanischer Schauspieler, Fernsehmoderator und Synchronsprecher
 Garik Weinstein, Geburtsname von Garri Kimowitsch Kasparow (* 1963), russischer Politiker und Schachspieler
 Harvey Weinstein (* 1952), US-amerikanischer Filmproduzent
 Henry T. Weinstein (1924–2000), US-amerikanischer Theatermacher und Filmproduzent
 Jehuda Weinstein (* 1944), israelischer Jurist
 Josef Weinstein (1876–1944), Konfektions- und Strickwarenhändler; Opfer des Holocaust, siehe Liste der Stolpersteine in Bozen
 Josh Weinstein (* 1966), US-amerikanischer Fernsehautor und -produzent
 Josif Weinstein (1918–2001), russischer Bigband-Leiter und Jazz-Trompeter
 Leo Weinstein (1921–2009), Hochschullehrer für französische Literatur in den USA, Fußballkommentator und Autor
 Leslie Weinstein, Geburtsname von Leslie West (1945–2020), US-amerikanischer Sänger und Gitarrist
 Lisa Weinstein, US-amerikanische Filmproduzentin
 Madeline Weinstein (* 1990), US-amerikanische Schauspielerin
 Martin Weinstein (1864–1917), deutscher Generalkonsul
 Max Bernhard Weinstein (1852–1918), deutscher Physiker und Philosoph
 Michael H. Weinstein (* 1960), US-amerikanischer Komponist, Hornist und Musikpädagoge
 Mina Weinstein-Evron (* 1949), israelische Archäologin und Palynologin
 Moritz Weinstein, Geburtsname von Fritz Wisten (1890–1962), österreichisch-jüdischer Schauspieler und Theaterregisseur
 Nathan Wallenstein Weinstein, Geburtsname von Nathanael West (1903–1940), amerikanischer Schriftsteller
 Paul Weinstein (1878–1964), deutscher Leichtathlet
 Paula Weinstein (* 1945), US-amerikanische Fernseh- und Filmproduzentin
 Raymond Weinstein (* 1941), US-amerikanischer Schachspieler
 Sewjan Israilewitsch Weinstein (1926–2008), russischer Ethnologe
 Stephen Weinstein (1893–1991), englischer Schriftsteller
 Steve Weinstein (* 1964), US-amerikanischer Bridge- und Pokerspieler
 Steven Weinstein, kanadischer Philosoph

Künstlername:
 Zeus Weinstein, Pseudonym von Peter Neugebauer (1929–2020), deutscher Karikaturist und Autor

Siehe auch:
 Vainshtein
 Winstein